HMS Barham je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Barham (1889) 
 HMS Barham (1914)

Barham